Ка́рточка (уменьш. от карта) может означать:

 Визитная карточка
 Хлебные карточки
 QSL-карточка
В спорте
 Жёлтая карточка
 Красная карточка
В коллекционировании
 Почтовая карточка
 Маркированная почтовая карточка
 Сигаретная карточка

См. также 
 Карточная система
 Карта
 Талон